Jaskinia Żabia – jaskinia w Dębicy na Pogórzu Strzyżowskim
 Jaskinia Żabia – jaskinia w Podlesicach na Wyżynie Częstochowskiej